— японский мультипликационный сериал, выпущенный студией Tatsunoko Production в 1977 году. Всего выпущено 26 серий.

Сюжет 
Темпль это маленькая и милая девочка, которая очень любит музыку. Однажды улетев на летающем шарике, Темпль оказывается вдалеке от родного дома и родителей. Отчаянная девочка случайно встречает барабанщика и сопровождающих его зверей-музыкантов, которые поднимают дух девочки. Темпль со своими новыми друзьями теперь должна отыскать дорогу обратно к своему дому.

Во французской версии мультсериала Темпль носит имя — Ширли,  на испанском — Сабрина, на арабском — Ясмина, а на японском — Тэнпуру.

Роли озвучивали 
Кумико Такидзава — Темпль
Норико Цукасэ — Таму Таму
Икуко Тани — голос за кадром
Канэта Кимоцуки — Каппэ
Кэйко Томотика — Мама
Кэнити Огата — Дора
Масанобу Окубо — Мобстар
Масао Иманиси — Босс
Рюдзи Накаги — Папа
Ёко Яно — Чуппи
Юко Хисамацу — Фуватто

Интернациональные названия 
風船少女テンプルちゃん (Японский)
Las aventuras de la nina Sabrina (Испанский)
Sabrina (Испанский)
Sabrina y sus amigos (Испанский)
Shirley la petite fille en ballon (Французский)
Temple e Tam Tam (Итальянский)
Temple the Balloon Girl (Английский)
Temple the Balloonist (Английский) 
ياسمينا (Арабский)

Примечания

Ссылки 
 

Tatsunoko Production